Евге́ний Ко́лосов:
 Колосов, Евгений Алексеевич (род. 1940) — российский контрабасист и профессор Московской консерватории.
 Колосов, Евгений Геннадьевич  (род. 1973) — российский хоккеист с мячом.
 Колосов, Евгений Евгеньевич (1879—1937) — эсер, публицист и историк.